Натуральне число 402
 402 рік до нашої ери
 402 рік нашої ери